Эммануэль Десурвир (; род. 5 июня 1955 года, Булонь-Бийанкур, Франция) — французский физик, известный своими пионерскими работами в области оптоэлектроники и фотоники.

Карьера 
Получил степень бакалавра в 1974 году, степень магистра в 1981 году. Получил степень доктора философии в 1983 году в Университете Ниццы — Софии Антиполис. После защиты диссертации работал в США, где в 1986 году в Лаборатории Белла разработал раннюю версию EDFA. С 1994 года работал в Alcatel . Наиболее известен как один из разработчиков EDFA .

Награды 
 Медаль Бенджамина Франклина (1998)
  (2007)
 Премия Технология тысячелетия (2008)

Примечания 

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики XXI века
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Лауреаты премии «Технология тысячелетия»
Лауреаты премии Джона Тиндаля